Spitteler ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Spitteler (1846–1940), Schweizer Unternehmer und Erfinder
 Carl Spitteler (1845–1924), Schweizer Schriftsteller, Nobelpreisträger 1919

Siehe auch:
 Spiteller